Алессандро Джулиани (; род. 6 июля 1975) — канадский актёр и певец, наиболее известный по роли Феликса Гаеты в сериале «Звёздный крейсер „Галактика“».

Избранная фильмография

Ссылки 

Выпускники Университета Макгилла
Выпускники музыкальной школы Университета Макгилла